Творожный сырок — молочный продукт, десерт из творога.
 Сырок — уменьшительно-ласкательное к сыр.
 Плавленый сырок;
 Сырок — озёрно-речная рыба;
 СыРок — московский рок-фестиваль альтернативного толка.